Josef Hufnagel ist der Name folgender Personen:

* Josef Hufnagel (Politiker) (1900–1982), deutscher Politiker (SPD)
 Josef Hufnagel (NS-Opfer) (1903–1944), deutscher Landwirt und Opfer der NS-Justiz